Koki Anzai (Hyōgo, 31 de maio de 1995) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor. Atualmente defende o Kashima Antlers.

Carreira 
Koki Anzai começou a carreira no Tokyo Verdy. 

Naturais de Hyogo
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Tokyo Verdy 1969 Football Club
Futebolistas do Kashima Antlers
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol